Робе́р Дежарде́н (; ) — канадский кёрлингист.

В составе смешанной парной сборной Канады участник  (заняли  десятое место).  (2013).

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат, жена Вероник Бушар (), тоже кёрлингистка, они с Робером в одной команде стали серебряными призёрами . У них трое детей — дочь и двое сыновей. Вместе с дочерью, Эмили Дежарден (), Робер выступал на чемпионатах Канады среди смешанных пар в 2016—2021 годах.

Работает учителем математики в системе школьного образования.

Начал заниматься кёрлингом в 1987, в возрасте 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Robert Desjardins - Curling Canada Stats Archive 
 
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу